Vladimir Fiodorov ou Vladimir Fedorov est le nom de plusieurs personnalités :
Vladimir Anatolievitch Fedorov (né en 1971), danseur sur glace soviétique puis russe
Vladimir Grigorievitch Fedorov (1874-1966), ingénieur, inventeur et fabricant d'armes russe puis soviétique
Vladimir Ivanovitch Fedorov (1955-1979), footballeur soviétique